Знаменський Володимир Олексійович (1929—1997) — український лікар і вчений — епідеміолог і мікробіолог
 Знаменський Олександр Васильович (1891—1937) — український, російський і радянський ентомолог
 Знаменський Георгій Львович (нар.1937) — член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Знаменський — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Знаменський — селище, Топкинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Знаменський район

Прізвища